Бе́верли Хи́зер Д’А́нджело (, род. 15 ноября 1951) — американская актриса и певица, номинировавшаяся на премии «Эмми» и «Золотой глобус».

Жизнь и карьера 
Беверли Хизер Д’Анджело родилась в Колумбусе, штат Огайо. Она частично итальянского происхождения (по отцу). В 1976 году она дебютировала на Бродвее и в последующие годы появилась в нескольких десятках кинофильмов и телешоу.

Беверли Д’Анджело наиболее известна по своей ролью в фильме 1983 года «Каникулы» с Чеви Чейзом и четырёх его сиквелах: «Европейские каникулы», «Рождественские каникулы», «Каникулы в Вегасе» и «Каникулы в адской гостинице». Она получила номинацию на премию «Золотой глобус» за роль в фильме «Дочь шахтёра». Кроме того, она известна по ролям в фильмах «Ария», «Чокнутая нянька» и «Американская история Икс». На телевидении она появилась в сериалах «Закон и порядок: Специальный корпус» и «Красавцы».

Беверли Д’Анджело была замужем за итальянским аристократом Доном Лоренцо Сальвиати (единственный сын Дона Форезе Сальвиати, 5-го герцога Сальвиати, маркиза ди Монтьере и Боккеджиано) с 1981 по 1995 год. У неё также были романы с актёрами Нилом Джорданом (1985—1991) и Аль Пачино (1997—2003), от которого у неё двое детей.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Киноактрисы США